Un faucon noir est un rapace.
 Faucon Noir est une série de bande dessinée d'Alan Grant et Massimo Belardinelli parue dans la revue Marco Polo.
 Le Faucon Noir est le bateau du pirate Barbe-Rouge de la bande-dessinée éponyme.

Articles connexes 
 La Chute du faucon noir, épisode de la guerre en Somalie
 Black Hawk